Béranger est une autre orthographe du prénom Bérenger. On peut le rencontrer en tant que patronyme ou prénom.

Patronymes

Béranger  
 George Beranger est un acteur et réalisateur australien ;
 Grégory Béranger (1981), footballeur français ;
 
 Jean-Baptiste Antoine Emile Béranger (1814-1883), peintre de genre français ;
 Paul Béranger (1834-1886), homme politique français ;
 Paul Béranger (1892-1942), athlète français ;
 Pierre-Jean de Béranger (1780-1857), auteur de chansons ;
 Fabien Béranger (?), joueur français de rugby à XIII ;
 François Béranger (1937-2003), auteur-compositeur-interprète ;
 Macha Béranger (1941-2009), animatrice de radio ;
 Pierre Béranger (1888-1967), homme politique français ;
 Sandrine Béranger (née en 1974), coureuse d'ultra-trail française ;
 Valérie Béranger (1973), journaliste française.

Beranger  
 Clara Beranger (1886-1956), scénariste américaine ;
 George Beranger (1895-1973), acteur et réalisateur australien.

Berranger 
 Olivier de Berranger (1938-2017), prélat catholique français ;
 Pierre Berranger (1767-1820), gouverneur français du Suriname.

Toponymes 

 Rue Béranger, rue de Paris ;
 Le Castel Béranger est un immeuble de rapport de trente-six appartements situé 14, rue La Fontaine dans le  de Paris.
 La Houssaye-Béranger est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en Normandie.

Hydronymes 
 Le Béranger est une rivière du département de l'Isère ;
 La Bérange est un cours d'eau saisonnier de l'Est de l'Hérault qui se jette dans l'étang de l'Or.

Titre 
 Béranger, pièce de théâtre de Sacha Guitry, relatant des épisodes de la vie de Pierre-Jean de Béranger.

Voir aussi 
 
 
 

Beranger